Ankenbälli kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Ankenbälli, Grindelwald, Interlaken-Oberhasli, Bern, 
 Ankenbälli, Guttannen, Interlaken-Oberhasli, Bern,